Die Bezeichnung Le-Maire-Straße bezieht sich auf zwei Wasserwege um Kap Hoorn:

Die Drakestraße
Die Le-Maire-Straße (Kap Hoorn)

Siehe auch:
 Lemaire-Kanal